Ива́н Ива́нович Костынчак () — советский футболист, нападающий, полузащитник, футбольный судья.

Выступал за команды «Шахтёр» Сталино (1949—1952 — 36 матчей, три гола в чемпионате), «Металлург» Запорожье (1953—1955), «Машиностроитель» Запорожье (1956—1957, КФК), «Строитель» Запорожье (1959, КФК).

Полуфиналист Кубка СССР 1951.

С 1963 года — футбольный судья.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи СССР